Radioactivo, adjetivo, puede referirse a:

 El fenómeno de la radiactividad.
 La estación de radio alternativa de la ciudad de México, Radioactivo 98.5